La Serra de cal Manresa Vell
és una serra situada entre el municipi de Pinós (Solsonès) i el de Calonge de Segarra (Anoia) amb una elevació màxima de 664 metres.

Referències 

Serres de Pinós
Serres de l'Anoia